Подпростра́нство — понятие, используемое (непосредственно или в словосочетаниях) в различных разделах математики.

Подпространство — подмножество некоторого пространства (аффинного, векторного, проективного, топологического, метрического и так далее), которое само является пространством соответствующего типа со свойствами, индуцированными объемлющим пространством. 

Приставка «под» используется в том же смысле для других математических объектов, например подграф, подгруппа, подкатегория и так далее.

Примеры
 Непустое подмножество  векторного (линейного) пространства  над полем  является векторным (линейным) подпространством, если выполнены два свойства: для всяких векторов  сумма  и для всякого вектора  и любого  вектор . В частности, подпространство  обязательно содержит нулевой вектор пространства  (он также является нулевым вектором пространства ).

Векторное подпространство  называется собственным подпространством, если  и  содержит хотя бы один ненулевой вектор.

 Векторное подпространство  называется инвариантным подпространством линейного отображения , если , то есть  для любого вектора . Если  — собственное значение отображения , то все векторы , удовлетворяющие соотношению  (включая и нулевой вектор), образуют инвариантное подпространство отображения . Оно называется собственным подпространством, соответствующим данному собственному значению .

 Подпространство евклидова векторного пространства также является евклидовым пространством, но подпространство псевдоевклидова векторного пространства может быть и псевдоевклидовым (другой сигнатуры), и евклидовым пространством, а также может быть вырожденным или изотропным.

 Подпространство  метрического пространства  с метрикой  обладает индуцированной метрикой , которая определена формулой  для любых .

 Подпространство  топологического пространства  с топологией  обладает индуцированной топологией , открытыми множествами в которой являются множества , где  — всевозможные открытые множества в топологии .

 Пусть  — проективное пространство, состоящее из прямых векторного пространства , и  — векторное подпространство. Тогда проективное пространство  является проективным подпространством.

Примечания 

Линейная алгебра
Топология